Ро́зали А́ндерсон «Э́нди» Макда́уэлл (; род. , Гаффни, Южная Каролина, США) — американская актриса кино и телевидения, модель.

Ранние годы 
Розали Андерсон МакДауэлл родилась в штате Южная Каролина 21 апреля 1958 года в семье работника лесной промышленности Мариона и учительницы музыки Полин Макдауэллов. У Энди есть сестра Беверли (род. 1954) и брат Уиллард (род. 1961).
В юности работала в бутике и в ресторане-баре «Stage Door». Кинокарьера актрисы началась в 1977 году. С начала 1980-х работала в качестве модели для таких брендов, как Yves Saint Laurent, Vassarette, Armani perfume, Sabeth-Row, Mink International, Anne Klein, Bill Blass.
В 2006 — 07 годах актриса снималась в роликах товаров косметики для бренда L’Oréal Paris.

Карьера 
Будучи моделью, Макдауэлл дебютировала в кино в фильме 1984 года «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян», но активно стала сниматься только с конца 80-х, после посещения курсов актёрского мастерства. Её прорывом стала роль в независимом фильме 1989 года «Секс, ложь и видео», за которую она получила премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль и номинацию на «Золотой глобус».

Макдауэлл сыграла главные женские роли в фильмах «Вид на жительство» (1991), «День сурка» (1993) и «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), участие в которых принесло ей ещё две номинации на «Золотой глобус». Также она появилась в фильме 1993 года «Короткие истории». 
«День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны» стали её наибольшим коммерческим достижением в карьере.

Начиная с середины 90-х карьера Макдауэлл пошла на спад, из-за участия в коммерчески провальных фильмах. Она получила хорошие отзывы от критиков за исполнение роли женщины среднего возраста, влюблённой в молодого человека, в фильме «Клуб неудачниц» в 2001 году, однако картина не получила широкого проката и осталась практически незамеченной зрителями. 
В последующие годы Макдауэлл снималась в основном в независимых фильмах, которые редко доходили до экранов кинотеатров, а также активно играла в телевизионных фильмах и появлялась в эпизодах сериалов. Хотя её карьера в кино потерпела ряд неудач, в двухтысячных она стала известна как лицо рекламной кампании французской косметической фирмы L’Oréal.

Макдауэлл играет главную роль в сериале 2013 года «Кедровая бухта». В 2019 играла роль второго плана в успешном кассовом фильме «Я иду искать». 
В 2021 году актриса снялась в сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки», где сыграла со своей дочерью Маргарет.

Личная жизнь 
В 1986—1999 гг. была замужем за Полом Куэлли (), от которого родила сына Джастина (род. 1986) и дочерей Рейни (, род 1989) и Маргарет (, род 1994).

В 2001—2004 гг. была замужем за бизнесменом Реттом Хартцогом ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Лауреаты премии «Сезар»
Киноактрисы США
Выпускники Университета Уинтропа